A vanuatui labdarúgó-válogatott Vanuatu válogatottja, melyet az vanuatui labdarúgó-szövetség (angolul: Vanuatu Football Federation VFF) irányít.

Világbajnoki szereplés

OFC-nemzetek kupája-szereplés

Dél-Csendes-óceáni játékok 
 1963 – első kör
 1966 – harmadik helyezett
 1969 – ötödik helyezett
 1971 – második helyezett
 1975 – első kör
 1979 – negyeddöntő
 1983 – első kör
 1987 – negyedik helyezett
 1991 – negyedik helyezett
 1995 – negyedik helyezett
 2003 – harmadik helyezett
 2007 – harmadik helyezett

Jegyzetek 

Óceániai labdarúgó-válogatottak
Vanuatui labdarúgás